Кашеварова — женская форма фамилии .
 Кашеварова, Анастасия Валерьевна (род. 1988) — российская телеведущая.
 Кашеварова, Ольга Афанасьевна (1905—1977) — советская оперная певица (сопрано). Народная артистка РСФСР. Лауреат Сталинской премии второй степени.

Двойная фамилия
 Руднева-Кашеварова, Варвара Александровна (1841—1899) — первая российская женщина — доктор медицины.